Boffa steht für:
 Boffa (Stadt), eine Stadt in Guinea
 Boffa (Präfektur), eine Präfektur in der Region Boké in Guinea
 Boffa (Insel), eine antarktische Insel

Boffa ist der Familienname folgender Personen:
 François de Boffa, Schweizer Fechter
 Mennato Boffa (1929–1996), italienischer Automobilrennfahrer
 Paul Boffa (1890–1962), maltesischer Politiker
 Stefania Boffa (* 1988), Schweizer Tennisspielerin